Établissement public peut faire référence à :

Droit algérien
 un établissement public, personne morale de droit public algérien, notamment :
 un établissement public à caractère industriel et commercial. Voir aussi la  ;

Droit belge
 un établissement public, personne morale de droit public belge ;

Droit ivoirien
 un établissement public, personne morale de droit public ivoirien, notamment :
 un Établissement public à caractère industriel et commercial. Voir aussi la  ;

Droit français
 un établissement public, personne morale de droit public français, notamment :
 un établissement public d'aménagement. Voir aussi la  ;
 un établissement public du culte ;
 un établissement public local d'enseignement ;
 un établissement public d'enseignement primaire ;
 un établissement public de coopération culturelle. Voir la  ;
 un établissement public de coopération intercommunale ;
 un établissement public de coopération scientifique ;
 un établissement public foncier ;
 un établissement public de santé ;
 un établissement public social ou médico-social. Voir aussi la  ;
 un établissement public territorial de bassin. Voir aussi la  ;
 un établissement public à caractère administratif. Voir aussi la  ;
 un Établissement public à caractère industriel et commercial. Voir aussi la  ;
 un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Voir aussi la 
 un établissement public à caractère scientifique et technologique. Voir aussi la  ;

Droit luxembourgeois
 un établissement public, personne morale de droit public luxembourgeois.